Lesnovo est le nom de plusieurs villes:

 Lesnovo (Macédoine)
 Lesnovo (Bulgarie)

Voir aussi 
 Gabriel de Lesnovo